

Космические аппараты 
 International Sun/Earth Explorer:
 ISEE-1
 ISEE-2
 ISEE-3

Другое 
 International Society for Ecological Economics — Международное общество экологической экономики;
 Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie;
 ISee — альтернативный плагин, реализующий протокол ICQ в Miranda IM.